Brejão kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Córrego do Cupim (vattendrag i Brasilien, Tocantins), 
 Brejão (kommun i Brasilien), Pernambuco, 

Robotskapade Brasilienförgreningar